Johnston Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Johnston Township (Missouri)
 Johnston Township (Ohio)

Siehe auch:
 Johnstown Township